Rebeyrolle est un patronyme porté par :

 Paul Rebeyrolle (1926-2005), peintre, lithographe et sculpteur français
 Fabrice Rebeyrolle (1955-), peintre français

Voir aussi 
 Jean Rebeyrol (1903-), nageur français